Muhàmmad Xah I Khalji, 1296-1316 sultà de Delhi
 Muhàmmad Xah II Tughluk, 1325-1351 sultà de Delhi
 Muhàmmad Xah III Tughluq, 1389/1390-1393 sultà de Delhi
 Muhàmmad Xah, 1719-1748 Emperador mogol de l'Índia:
 Muhàmmad Xah I Tatar Khan 1403 sultà de Gujarat.
 Muhàmmad Xah II Karim Gudjarati sultà de Gujarat (1442-1451) 
 Muhàmmad Khodabanda, 1578-1587 xah safàvida
 Muhàmmad Xah Qajar, 1835-1848 xah qajar.